Badjoki peut désigner :
 Badjoki, un village du Cameroun dans la commune d'Ebone
 Badjoki, un village du Cameroun dans la commune de Loum.